Alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 1996 au avut loc pe 17 noiembrie (I tur) și 1 decembrie (al II-lea tur).

Rezultate

Participarea electoratului în primul tur de scrutin (17 noiembrie 1996)

Voturile obținute de candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova

Participarea electoratului în turul doi de scrutin (1 decembrie 1996)

Voturile obținute de candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova

Referințe
 Electorala 96. Documente și cifre. Ediție a Comisiei Electorale Centrale. Chișinău. Editura TISH, 1997. ISBN 5-85268-300-5
 Charles King. The Moldovans: Romania, Russia and the Politics of Culture, Hoover Institution Press, 2000, ISBN 0-8179-9792-X. p. 158

Alegeri prezidențiale în Republica Moldova
1996 în Republica Moldova